Денулешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Буда.
 Денулешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Гурасада.